Coronel
 Coronel (heráldica)
 Coronel (Chile)
 Coronel (futebolista)

Desambiguação